Натт () — английская фамилия;

 Носители фамилии 
 Натт, Джим (род. 1938) — американский художник.
 Натт, Джон (до 1600 г. — после 1632 г.) — английский пират.
 Натт, Дэвид (род. 1951) —  британский психиатр, профессор нейропсихофармакологии[en] Имперского колледжа Лондона.